Marcovich ist der Familienname folgender Personen:

 Carlos Marcovich (* 1963), mexikanischer Filmregisseur
 Marina Marcovich (* 1952), österreichische Kinderärztin
 Miroslav Marcovich (1919–2001), US-amerikanischer Klassischer Philologe

Siehe auch: Marković, Markowitsch